Kukura ist der Familienname folgender Personen:

 Juraj Kukura (* 1947), slowakischer Schauspieler
 Philipp Kukura (* 1978), slowakischer Physikochemiker